Die Abkürzung VVM bedeutet:

 Verkehrsverbund Mainfranken
 Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V.
 Verkehrsverbund Mittelschwaben
 Vessel Volumen pro Minute – Einheit für Gasfluss bei Bioreaktoren

VVM